Ирландское восстание (1641—1652) католиков против английской колонизации Ирландии.
 Ирландское восстание (1798) «Общества объединённых ирландцев» против английского господства.
 Ирландское восстание 1916 года против английского господства (центр — Дублин).